Le Championnat de squash du British Open masculin 2005 est l'édition 2005 du British Open qui se déroule au National Squash Centre à Manchester du 9 au 17 octobre 2005.
Anthony Ricketts remporte le titre en battant James Willstrop en finale.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2005

masculin 2005
Compétition de squash à Manchester
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2005
Sport en octobre 2005